Todas las mujeres puede hacer referencia a:

Todas las mujeres, una serie de televisión española.
Todas las mujeres, una película basada en la serie de televisión anteriormente mencionada.